Джуро Петрович (, Негуши — ) — черногорский военный деятель, дивизияр (дивизионный генерал).

Биография 
Во время черногорско-турецкой войны 1876—1878 командовал батальоном и бригадой.

В 1903—1906 годах начальник области в Никшиче.

Во время Балканской войны 1912—1913 — командир Мешовской бригады.

В начале Первой мировой войны 30 августа 1914 года возглавил Герцеговинский отряд (около 10 тысяч человек) — 3-я Никшичская и 4-я Колашинская дивизии. С отрядом оборонял линию Хум — границу Буковины. 15 сентября — 25 октября 1914 года нанес поражение крупным силам австро-венгерской армии (47-я дивизия и 14-я бригада) и отбросил их к границе.

Литература 
Использован материал из кн.: Залесский К. А. Кто был кто в первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь. М., 2003

Участники Первой Балканской войны (Черногория)
Военачальники Первой мировой войны (Черногория)